Milan Joksimović (1996) – calciatore serbo
 Nebojša Joksimovič (1981) – cestista sloveno
 Željko Joksimović (1972) – cantante, compositore e musicista serbo